VS:
 Vs — сокращение от латинского слова versus, означающее «против». Один против другого.
 VS — Microsoft Visual Studio.

Victoria Secret - Бренд женского нижнего белья и косметики